Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2013 для зоны КОНКАКАФ — отборочный турнир Северной Америки, который определит двух представителей континента на чемпионате мира по пляжному футболу 2013 в Таити. Турнир пройдет с 8 по 12 мая 2013 в Нассау, Багамы. Это первый раз, когда турнир будет проведен в стране Карибского бассейна.

Все матчи будут проходить в новом Малколм парке пляжного футбола и футзала (Malcolm Park Beach Soccer and Futsal Facility) в Нассау.

Участвующие команды
В турнире примут участие 10 команд:

Северо-Америконская зона:
 
 
 

Центрально-Американская зона:
 
 
 

Карибская зона:
 
 
 
 

Изначально принять участие в турнире планировала сборная Гайаны, но по административным причинам 7 мая они отказались от участия. Гайана должна была выступать в группе B и по этому расписание матчей было изменено.

Групповая стадия 
Жеребьевка была проведена 23 апреля 2013 года в 13:00 в Atlantis Paradise Island Hotel в Нассау, Багамы. Расписание матчей было опубликовано через два дня.

Время начала всех матчей указано по местному времени Нассау, (UTC-4).

Группа A

Группа B

Группа C

Плей-офф
После завершения группового этапа были проведены дополнительные матчи для определения лучшей команды занявшей второе место для выхода в плей-офф вместе с победителями групп.

Плей-офф для распределения мест

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Чемпионский плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Индивидуальные награды

Команды прошедшие квалификацию

Итоговое положение команд

Примечания 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2013